Medaliści igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy przynajmniej raz stanęli na podium zawodów olimpijskich w tenisie.

Rywalizacja o medale olimpijskie w tenisie ziemnym przeprowadzana jest od I Letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w 1896 roku w Atenach. Wówczas rywalizacja odbywała się w grze pojedynczej i podwójnej mężczyzn. Podczas następnych igrzysk o medale rywalizowały kobiety w konkurencji gry pojedynczej, od 1920 także w grze podwójnej. Od 1900, z przerwą na lata 1904–1908, rywalizowano także w grze mieszanej. W 1908 i 1912 przeprowadzono konkurencje gry pojedynczej kobiet i mężczyzn oraz gry podwójnej mężczyzn w hali, a w 1912 także grę mieszaną w hali. W latach 1928–1984 tenis nie był dyscypliną olimpijską. Podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich powróciła rywalizacja w grze pojedynczej i podwójnej dla obu płci, a na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich wznowiona została gra mieszana.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Stany Zjednoczone z dorobkiem 21 złotych medali, 6 srebrnych i 12 brązowych. Druga w klasyfikacji jest Wielka Brytania, która jest także państwem z największą liczbą wszystkich medali olimpijskich w tenisie ziemnym (43 medale – 17 złotych, 14 srebrnych i 12 brązowych). Trzecia w kolejności jest Francja. Tenisiści z tego kraju wywalczyli 5 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych medali. Medale zdobywali przedstawiciele 35 zespołów, wśród których obok narodowych reprezentacji jest również drużyna mieszana – zbiór sportowców, którzy rywalizowali w grze podwójnej lub mieszanej wspólnie z przedstawicielami innych państw.

Najbardziej utytułowanymi tenisistkami na igrzyskach olimpijskich są Amerykanki: Venus Williams, która zdobyła 4 złote i 1 srebrny medal, oraz jej siostra Serena Williams posiadająca 4 złote medale. Obie zdobywały swój dorobek medalowy w latach 2000–2016. Oprócz nich jeszcze dwie zawodniczki mają co najmniej 4 medale olimpijskie z konkurencji tenisowych. Są to Brytyjka Kathleen McKane Godfree (1 złoty i po 2 srebrne i brązowe) i reprezentantka Hiszpanii Arantxa Sánchez Vicario (po 2 srebrne i brązowe). Wśród mężczyzn najbardziej utytułowanym tenisistą jest Brytyjczyk Reginald Doherty, który w dorobku ma 3 złote i 1 brązowy medal z 1900 i 1908. 4 medale podczas olimpijskiej rywalizacji w tenisie zdobył również jego rodak Charles Dixon (1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe) i reprezentant Szwecji Gunnar Setterwall (po 2 srebrne i brązowe).

W poniższych statystykach przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w konkurencjach tenisa ziemnego w latach 1896–1924 i 1988–2016. Do klasyfikacji nie wlicza się medalistów Olimpiady Letniej 1906 oraz medalistów konkurencji pokazowych z igrzysk 1968 i 1984.

Gra pojedyncza mężczyzn 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze pojedynczej mężczyzn w latach 1896–1924 i 1988–2016.

Gra pojedyncza kobiet 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze pojedynczej kobiet w latach 1900, 1908–1924 i 1988–2016.

Gra podwójna mężczyzn 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze podwójnej mężczyzn w latach 1896–1924 i 1988–2016.

Gra podwójna kobiet 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze podwójnej kobiet w latach 1920–1924 i 1988–2016.

Gra mieszana 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze mieszanej w latach 1900, 1912–1924 i 2012–2016.

Gra pojedyncza mężczyzn w hali 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze pojedynczej mężczyzn w hali w latach 1908–1912.

Gra pojedyncza kobiet w hali 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze pojedynczej kobiet w hali w latach 1908–1912.

Gra podwójna mężczyzn w hali 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze podwójnej mężczyzn w hali w latach 1908–1912.

Gra mieszana w hali 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w tenisie ziemnym w grze mieszanej w hali w 1912.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w tenisie ziemnym. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w tenisie ziemnym. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Podobnie uczyniono w przypadku zawodniczek startujących w barwach kilku państw. W przypadku zawodniczek z taką samą liczbą medali wszystkich kruszców w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, a w drugiej porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w tenisie ziemnym. Pod uwagę wzięto wszystkie konkurencje jednocześnie.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w tenisie ziemnym podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach tenisa ziemnego.

Uwagi

Przypisy